Modell G oder Model G steht für:

 Henderson Model C, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G
 Packard Modell G, Automodell
 Wright Model G, Flugboot

Siehe auch:
 G-Modell